Sticks and Stones Tour — первый концертный тур Шер Ллойд в поддержку её дебютного студийного альбома Sticks + Stones (2011). Тур прошёл в городах Великобритании.

История 
Ллойд анонсировала тур в ноябре 2011 после выхода альбома. Билеты поступили в продажу 25 ноября. В декабре 2011 были добавлены ещё две даты в связи с большим спросом на билеты. В целом она выступала перед 28 300 человек. Все билеты в этом туре были распроданы.

Разогрев 
SD-JEM
No Lights At Lockdown

Сет-лист
«Dub On The Track»
«Grow Up»
«Love Me For Me»
«Over The Moon»
«Superhero»
«With Ur Love»
«End Up Here»
«Beautiful People»
«Breathing» (кавер на Джейсона Деруло )
«Dancing on My Own» (кавер на Робин)
«Complicated» (кавер на Аврил Лавин)
«Swagger Jagger»
«Playa Boi»
«OMG» (кавер на Usher)
«Talkin' That»
«Want U Back»

Даты концертов

Примечания